Акви́лий ( — «орёл») — латинское мужское имя. Также Аквилии — древний патрицианский род Древнего Рима.

Известные носители имени
 Гай Аквилий Туск (Gaius Aquillius Tuscus) — консул Римской Республики в 487 году до нашей эры
 Гай Аквилий Флор (Gaius Aquillius Florus) — консул Римской Республики 259 года до н.э., участник Первой Пунической войны
 
 Марк Аквилий Флор — отец Гая Аквилия Флора
 Публий Аквилий Галлий (Publius Aquillius Gallus) — римский плебейский трибун в 55 году до н.э.

Ссылки 
 William Smith.  Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology,  Aquillius (1). —  Бостон, 1867
 Тит Ливий. История от основания города.

См. также 
 Аквила (штандарт)
 Аквилифер